Любительский драфт НХЛ 1966 года состоялся 25 апреля в отеле «Маунт Роял» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 4-го драфта НХЛ в 4-х раундах было выбрано 24 хоккеиста. Первым номером драфта стал Барри Гиббс, выбранный клубом «Бостон Брюинз». Все участвовавшие в драфте игроки представляли Канаду. Из выбранных в этом году игроков наибольшего успеха в НХЛ достиг защитник Брэд Парк, будущий член Зала хоккейной славы и обладатель «Билл Мастертон Трофи» (приз за спортивное мастерство и преданность хоккею).

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд», Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 14;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 58,3;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 474;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 77;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 239;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 401.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1966 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1966/67

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1966 год в хоккее